Helmut Dettmer ist der Name folgender Personen:

* Helmut Dettmer (Jurist) (1904–??), deutscher Jurist 
 Helmut Dettmer (Architekt) (* 1920), deutscher Architekt